Закладка (процес) — сукупність процесів по заповненню підземного виробленого простору шахт закладальними матеріалами
 Закладка (альпінізм) — пристосування, вживане в альпінізмі і  скелелазінні для організації страховки
 Закладка (книги) — смужка паперу, тасьма і тому подібні вироби, що закладаються у книгу для позначення потрібного місця
 Закладка судна — процедура на початку будівництва судна, початок формування його корпусу
Програмна закладка